Ел Агила има више значења:

 Ел Агила, Дешидратадора Санта Анита, Гранха (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Агила, Ранчо (Асијентос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Агила (Тепезала), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Агила, Рефухио Хименез, Ранчо (Тепезала), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ел Агила (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Агила, Ехидо Насионалиста (Енсенада), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Агила (Кармен), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Агила (Ескарсега), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Агила (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Агила (Гереро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Агила (Рамос Ариспе), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Агила (Сан Буенавентура), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Агила (Сан Педро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Агила (Какаоатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Агила (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Агила (Јахалон), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Ел Агила (Ахумада), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Агила (Камарго), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Агила (Хименез), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Агила (Ел Туле), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Ел Агила (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Агила (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ел Агила (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Агила (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Агила (Текпан де Галеана), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Агила (Ла Унион де Исидоро Монтес де Ока), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Агила (Нопала де Виљагран), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Агила (Сантијаго де Анаја), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ел Агила (Истлавакан дел Рио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Агила (Халостотитлан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Агила (Ваље де Гвадалупе), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Агила, Ла Меса (Халатлако), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Агила (Хилотепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Агила (Виља дел Карбон), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ел Агила (Мадеро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Агила (Тумбискатио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Агила (Сан Бартоло Сојалтепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Агила (Сан Педро Тапанатепек), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Ел Агила (Акахете), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Агила (Акатено), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Ел Агила (Отон П. Бланко), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику
 Ел Агила, Ринкон дел Агила (Акисмон), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Агила (Чаркас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Агила (Матевала), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Агила (Виља де Аријага), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ел Агила (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Агила, Блоке 1508 (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Агила (Кананеа), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Агила (Онавас), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Агила (Питикито), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Агила (Баланкан), насеље у савезној држави Табаско у Мексику
 Ел Агила (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Агила (Круиљас), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Агила (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Агила (Рејноса), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Агила (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Агила (Истакуистла де Маријано Матаморос), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику
 Ел Агила (Алпатлавак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Агила (Атојак), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Агила, Санта Амалија (Халапа), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Агила (Тамијава), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Агила (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Агила (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Агила (Теосело), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Агила (Тепезинтла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Агила (Тиватлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Агила (Тлалискојан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Агила (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Ел Агила (Пануко), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Агила (Виља де Кос), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику